Oiseau peut faire référence à :

 oiseaux, une classe de vertébrés.
 Boîte à oiseau chanteur, une boîte qui contient à l'intérieur un petit oiseau chanteur mécanique.
 Oiseau Canari, est avion français de grand raid
 Oiseau buveur, jouet thermodynamique à bascule
 L'Oiseau, un film français sorti en 2012.
 Oiseaux exotiques, œuvre d'Olivier Messiaen pour piano et petit orchestre
 Oiseaux, un recueil de poèmes de Saint-John Perse
 oiseaux du lac Stymphale, animaux monstrueux se nourrissant de chair humaine
 oiseau Minka, animal de la mythologie des Aborigènes d'Australie
 oiseau-tonnerre, créature légendaire commune aux religions de plusieurs populations amérindiennes d'Amérique du Nord
 oiseau vermillon du sud, un des quatre animaux totem des orients et du zodiaque chinois
 oiseau postal ou oiseau-flèche, logotype des entreprises publiques successives des postes en France
 oiseau national, emblème d'un pays
 Oiseau Zimbabwe, oiseau sculpté dans la pierre, emblème national du Zimbabwe
 Oiseau sur timbres
 Oiseaux de Buzin'', série de timbres belges
 Oiseaux du Japon sur timbres
 oiseau, un outil de portage à dos d'homme pour le transport de matériau tel que le mortier. 
 Oiseau, figure dans l'art martial chinois.
 Champ-d'Oiseau est une commune de Côte d'Or.
 Oiseaux.net, site web associatif fournissant des milliers de photos et dessins d'oiseaux

Toponymes
Ruisseau à l'Oiseau, un affluent de la rivière Saint-Maurice, coulant dans le territoire non organisé du Lac-Normand, dans la MRC Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière aux Oiseaux, un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.